Seimatosporiopsis är ett släkte av svampar. Seimatosporiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Seimatosporiopsis